Das Dameneinzel der US Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Lindsay Davenport.

Das Finale bestritten Serena Williams und Martina Hingis. Williams konnte sich in zwei Sätzen durchsetzen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1999